Malpartida (Almeida), een plaats in de Portugese gemeente Almeida
Malpartida (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca